Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „2”:

Austro-węgierski
 2 Korpus (1883–1918)

Polskie
 2 Korpus Armijny (1945)
 2 Korpus Armijny (1952-1956)

Niemieckie
 II Korpus Armijny Cesarstwa Niemieckiego
 II Korpus Armijny (III Rzesza)

Rosyjski
 2 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego